Giorgio VI – sovrano della Georgia dal 1311 al 1313
Giorgio VI – sovrano del Regno d'Imerezia dal 1702 al 1707
Giorgio VI – sovrano del Regno Unito dal 1936 al 1952